Velika nagrada Kanade 1967 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 27. avgusta 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 90
| 2:40:40,0
| 7
| 9
|-
! 2
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 90
| + 1:01,9
| 3
| 6
|-
! 3
| 10
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 89
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 4
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 88
| +2 kroga
| 2
| 3
|-
! 5
| 16
|  Mike Spence
| BRM
| 87
| +3 krogi
| 10
| 2
|-
! 6
| 20
|  Chris Amon
| Ferrari
| 87
| +3 krogi
| 4
| 1
|-
! 7
| 19
|  Bruce McLaren
| McLaren-BRM
| 86
| +4 krogi
| 6
|  
|-
! 8
| 9
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 85
| +5 krogov
| 14
|  
|-
! 9
| 12
|  David Hobbs
| BRM
| 85
| +5 krogov
| 12
|  
|-
! 10
| 8
|  Richard Attwood
| Cooper-Maserati
| 84
| +6 krogov
| 13
|  
|-
! 11
| 6
|  Mike Fisher
| Lotus-BRM
| 81
| +9 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 69
| Vžig
| 1
|  
|-
! DSQ
| 5
|  Eppie Wietzes
| Lotus-Ford
| 69
| Diskvalifikacija
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Stewart
| BRM
| 65
| Pedal za plin
| 9
|  
|-
! NC
| 11
|  Al Pease
| Eagle-Climax
| 47
| +43 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 17
|  Chris Irwin
| BRM
| 18
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 71
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 4
| Vžig
| 8
|  
|-
! DNQ
| 41
|  Tom Jones
| Cooper-Climax
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jim Clark 1'23.100

Formula 1 sezona 1967
1967